1774 км, 1774-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1774 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Челябинская область). Код 656228
 1774 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ставропольский край). Код 531427